Кара Блек і Ренне Стаббс були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, перемігши у фіналі пару Даніела Гантухова і Ай Суґіяма з рахунком 6–7(6–8), 7–6(7–4), 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main and Qualifying Draws

Парний розряд
Zurich Open